Гран-при Франции — одиннадцатый этап в сезоне 2006 года.

Квалификация

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции